tritlenek diantymonu, 
 tetratlenek diantymonu, 
 pentatlenek diantymonu,